Восьмой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 20 апреля по 27 октября 1946 года. Победителем стал московский ЦДКА.

Вместо выбывшего в группу II «Локомотива» Москва в группу I вышли «Крылья Советов» Куйбышев.

Первая группа. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Александр Пономарёв из московского «Торпедо» — 18 голов в 21 матче.

 Команда «Динамо»(Киев) оставлена в первой группе.

Вторая группа 

Чемпионат СССР 1946 года во второй группе проходил в два этапа:
 на первом этапе 26 клубов, разбитые на две подгруппы, определили двух участников финала (победители каждой подгруппы);
 на втором этапе участники финала разыграли путёвку в первую группу.

Финал. Итоговая таблица

Третья группа

Финал РСФСР. Итоговое положение команд

Финал ССР. Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна. Год 1946
 1946 год. Часть первая. «Рецепты главврача с Лубянки»
 1946 год. Часть вторая. «Теракт в Киеве»
 1946 год. Часть вторая. «Итоговая таблица чемпионата СССР-1946»
 1946 год. Часть третья. «Под первые залпы „холодной войны“»
 1946 год. Часть четвёртая. «Кубок — в кабак. Это по-нашему!»
 1946 год. Часть четвёртая. «Кубок СССР-1946. Итоговая таблица турнира дублёров»
 21946 год. Часть пятая. «Взятка за чужой счёт»

 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона